Erdal Çelik (Gaziantep, 1988. január 1. –) klub nélküli török-német labdarúgóhátvéd.

További információk 

1988-ban született személyek
Török labdarúgók
Német labdarúgók
Az Alemannia Aachen labdarúgói
A Bayer Leverkusen labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
A Wormatia Worms labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek